

Ботанічні пам'ятки природи 
 Алея вікових лип — місто Вінниця
 Алея вікових лип — місто Монастирище, Черкаська область
 Алея вікових лип — Дрогобицький район, Львівська область
 Алея вікових лип — Жидачівський район, Львівська область
 Алея вікових лип — Буський район, Львівська область
 Алея вікових лип — Старосамбірський район, Львівська область

Див. також 
 Алея вікових лип і дубів — Жидачівський район, Львівська область